Mettlach steht für:

 Mettlach, Gemeinde im Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Mettlachbach, linker Zufluss des Haselbachs (zur Bibert) bei Kleinhaslach, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern

Mettlach ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Mettlach (* 1950), deutscher Kirchenmusiker, Organist und Chorleiter
 Wolfgang Mettlach († 2013), deutscher Orchesterleiter